Miejscowości w USA:
 Fox River – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Kenai Peninsula
Gminy w USA:
 Fox River (Fox River Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
Obiekty:
 Fox River – fikcyjne więzienie stanowe w USA, miejsce akcji serialu Skazany na śmierć
Rzeki:
 Fox River – rzeka przepływająca przez stany Illinois, Wisconsin, dopływ rzeki Illinois
 Fox River – rzeka w Wisconsin uchodzi do Green Bay